Belle Plaine kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Belle Plaine (Iowa)
Belle Plaine (Kansas)
Belle Plaine (Minnesota)